Autotelefoonnetwerken in Nederland: ATF-1, ATF-2 en ATF-3
 Asser Transportmiddelen Fabriek, een Nederlands vrachtwagenmerk
 American Type Founders, een lettergieterij en -uitgeverij
 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, een federale opsporingsdienst